Urtasun es un apellido vasco que puede hacer referencia a:

  Alex Urtasun, jugador de baloncesto;
  Txemi Urtasun, jugador de baloncesto, hermano gemelo del anterior;
  Juan José Urtasun, diplomático;
  Pablo Urtasun, ciclista; o
  Mauro Urtasun, futbolista.